Фамилија Ечеверија има више значења:

 Фамилија Ечеверија, Колонија Индепенденсија (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ечеверија, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику